Маріньйо Перес, Маріо «Маріньйо» Перес Улібаррі (порт. Mário «Marinho» Peres Ulibarri, нар. 19 березня 1947, Сорокаба, Бразилія) — бразильський футболіст.
 Дієго Маріньйо (ісп. Diego Mariño, нар. 9 травня 1990, Віго) — іспанський футболіст, воротар клубу «Спортінг» (Хіхон).
 Жаїр Маріньйо (порт. Jair Marinho de Oliveira; 17 липня 1936, Санту-Антоніу-ді-Падуа — 7 березня 2020) — бразильський футболіст.
 Родріго Едуардо Коста Маріньйо, Родріго Едуардо Коста Маріньйо (порт. Rodrigo Eduardo Costa Marinho, нар. 27 березня 1988, Натал) — бразильський футболіст.